Вернер Тю́бке (; ) — немецкий художник, один из крупнейших живописцев ГДР.

Биография 
Наряду с Бернхардом Хайзигом, Вольфгангом Маттойером и Вилли Зитте Вернер Тюбке был одним из талантливейших живописцев ГДР. В 1946—1947 годах будущий художник посещал ремесленное училище в Магдебурге. В 1948—1950 годах продолжил обучение в Высшей школе графики и книжного искусства в Лейпциге, затем изучал живопись и психологию в Грайфсвальдском университете. В 1952 году Тюбке — сотрудник Центрального дома любителей искусств в Лейпциге. В 1954 году он стал членом Союза художников ГДР (; VBK). В 1955 году Тюбке поступил ассистентом в лейпцигскую Высшую школу графики и книжного искусства, однако в 1956 году его уволили.

С 1958 года Тюбке посвятил себя работе в Союзе художников и занимал посты члена ревизионной комиссии, рабочей комиссии, окружного председателя. В 1962 году вновь поступил на работу в Высшую школу графики и книжного искусства, в 1964 году становится в ней доцентом, в 1972 — профессором и в 1974 — ректором. В 1988 году Вернер Тюбке был избран вице-президентом Союза художников ГДР.

Международное признание пришло к художнику в 80-е годы XX века. В 1982 году он стал членом Королевской академии искусств в Стокгольме, в 1984 — профессором международной Летней академии в Зальцбурге, в 1988 — почётным членом Академии художеств СССР. В 1984 году его произведения были представлены на биеннале в Венеции.

В 1982 и в 1987 годах художнику присуждались Национальные премии ГДР I класса.

Похоронен на  Лейпцига.

Картины В. Тюбке повторяют и по стилю, и внутренним содержанием старонемецкую живопись. События, в них отражённые, происходят в мире Средневековья и несут в себе черты приближающейся апокалиптической катастрофы, которая должна уничтожить этот мир. Работы мастера вызывали ожесточённые дискуссии, особенно в Западной Германии. Одни художественные критики осуждали его как ренегата современности, желающего бежать от насущных проблем в прошлое. Другие же восхищались его прекрасными работами, видя в В. Тюбке одного из талантливейших художников постмодернизма. Сам же мастер всегда воздерживался от комментариев по поводу своих произведений.

Примечания

Литература 
 «Die Welt der Malerei», Gütersloh-Amstelveen 1997.
 Kerstin Stremmel «Realismus», Köln 2004.

Художники Германии XX века
Исторические художники Германии
Художники-баталисты Германии
Художники-портретисты Германии
Художники-монументалисты Германии XX века
Художники ГДР
Члены Социалистической единой партии Германии
Почётные доктора Лейпцигского университета
Похороненные на Южном кладбище (Лейпциг)